Андрей Дмитриевич Мартынов (1838—1913) — российский военный деятель, генерал от кавалерии, командир лейб-гвардии Атаманского полка, начальник штаба Донского казачьего войска.

Биография 
Родился 27 июня 1838 года в станице Новониколаевской, происходил из дворян Области Войска Донского, сын отставного ротмистра Донского казачьего войска Дмитрия Алексеевича Мартынова. Образование получил в Таганрогской мужской гимназии.

В военную службу вступил 31 января 1857 года портупей-юнкером в лейб-гвардии Казачий полк и 30 августа 1859 года был произведён в корнеты. Далее продолжая службу в лейб-гвардии Казачьем полку Мартынов получил чины поручика (30 августа 1861 года), штабс-ротмистра (30 августа 1863 года), ротмистра (30 августа 1866 года) и полковника (30 августа 1869 года). В 1863—1864 годах он принимал участие в подавлении восстания в Польше и за отличие в 1863 году был награждён орденом св. Станислава 3-й степени. В 1866 году он получил орден св. Анны 3-й степени. 30 августа 1868 года назначен флигель-адъютантом.

4 апреля 1870 года Мартынов был назначен командиром 9-го Донского казачьего полка, которым командовал до 25 октября 1873 года, когда был уволен в отпуск, по возвращении из которого состоял по Донскому казачьему войску без должности. В 1872 году получил орден св. Анны 2-й степени, а в 1874 году — орден св. Владимира 4-й степени.

31 августа 1875 года Мартынов получил должность командира лейб-гвардии Атаманского полка, во главе которого в 1877 году выступил на Дунай на войну против Турции. В самом начале кампании он был награждён орденом св. Владимира 3-й степени. За отличие в декабрьских боях на Балканах Мартынов 26 февраля 1878 года был произведён в генерал-майоры Свиты (со старшинством от 30 августа того же года), 14 августа того же года ему была пожалована золотая шашка с надписью «За храбрость».

С 1878 года Мартынов командовал лейб-гвардии Сводным казачьим полком, в 1880 году награждён орденом св. Станислава 1-й степени. С 1882 года он командовал льготными дивизионами гвардейских казачьих полков.

29 апреля 1883 года Мартынов был назначен начальником штаба Донского казачьего войска и занимал эту должность свыше 10 лет. На этой должности Мартынов 30 августа 1888 года получил чин генерал-лейтенанта и ордена св. Анны 1-й степени (в 1884 году), св. Владимира 2-й степени (в 1887 году) и Белого орла (в 1891 году).

23 ноября 1894 года Мартынов был назначен в распоряжение военного министра и в следующем году награждён орденом св. Александра Невского. Произведённый 6 декабря 1904 года в генералы от кавалерии, Мартынов 25 января 1906 года был назначен состоять по Донскому казачьему войску.

Скончался 17 мая 1913 года в Санкт-Петербурге.

Его братья: Александр (полковник) и Валериан (сенатор).

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 История лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. Составлена офицерами полка. СПб., 1876
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 июля 1906 года. СПб., 1906
 Старчевский А. А. Памятник Восточной войны 1877—1878 гг. СПб., 1878

Генералы от кавалерии (Российская империя)
Донские казаки
Выпускники Таганрогской гимназии
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»